Audrey Cléau, née le  à Dijon, est une triathlète et duathlète française ;
 Stéphanie Cléau, née le  à Paris, est une metteuse en scène, actrice et scénariste française.